Montemayor kan syfta på:

 Jorge de Montemayor (cirka 1520–1561), en spansk författare
 Montemayor (kommun) – en kommun i Spanien
 Montemayor (kommunhuvudort) – huvudort i kommunen